Кумбрес има више значења:

 Кумбрес (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Кумбрес (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Кумбрес (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику